Герб упразднённого муниципального образования Аксаринское сельское поселение и деревни Аксарино Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашии (Россия).

Герб утверждён 21 августа 2008 года и внесеён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4336.

Описание 
«В лазоревом поле на узкой зеленой оконечности многократно пересеченный червленью и серебром дуб, ствол которого проходит через золотую корону, сопровождаемый вверху серебряным, заполненным серебром, камнем. В вольной части — законодательно установленная символика Чувашской Республики».

Обоснование символики 
Центральной фигурой герба является дуб с желудями, расцвеченный красными и белыми полосами, проходящий сквозь корону, орнаментизированную листьями и шишками хмеля.

В жизни чувашского народа издавна особое место принадлежало лесам. Согласно письменных источников, страна, в которой проживали булгарские племена, состояла из болотистых местностей и дремучих лесов. Леса служили людям, давая им пищу, кров и защиту. Многие указы Петра I имели прямое отношение к лесам Чувашского края, нагорных дубрав. Историки утверждают, что чувашские дубы внесли весомый вклад в укрепление Российского государства, ибо дуб использовался не только для российского флота, но и на градостроение, возведение и укрепление крепостей от Санкт-Петербурга до Азовского моря.

Дуб — дерево не только с крепкой древесиной, но и редчайший долгожитель, он живет 8-10 веков.

Источники 
Решение Собрания депутатов Аксаринского СП № 31/1 от 21 августа 2008 года.